Constantino Carvallo puede referirse a varias personas:

 Constantino Carvallo Loli (1853-1920), médico y catedrático peruano.
 Constantino Carvallo Alzamora (1884-1930), obstétra peruano.
 Constantino Carvallo Rey (1953-2008), médico y catedrático peruano.